Список сенаторов США по состоянию на 4 января 2007 г., когда начал работу Конгресс США 110-го созыва (2007—2009).

* Лидер (демократического) большинства в Сенате
** Лидер (республиканского) меньшинства в Сенате

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 2005—2007 годах

Ссылки 
 Официальный сайт Сената США